Kurt Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Erdmann (1901–1964), deutscher Kunsthistoriker
 Kurt Erdmann (General) (1888–1966), deutscher General
 Kurt Erdmann (Polizeibeamter) (1903–1969), deutscher Polizeibeamter und Leiter der Politischen Abteilung des KZ Sachsenhausen